Niestrój, Niestroj:
 Jolanta Niestrój-Malisz (ur. 1957) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Roman Niestrój (ur. 1944) – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 Robert Niestroj (ur. 1976, Opole) – niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia